Islamgesetz bezeichnet:

Islamgesetz (1912), siehe Islam in Österreich#In der k.u.k.-Monarchie
Islamgesetz 2015